Adlbauer ist der Name von

 Karl Adlbauer (* 1949), österreichischer Zoologe

 Adlbauer & Adlbauer, österreichische Steuerberatungsgesellschaft